Tuuri est un divinité de la mythologie finnoise

Tuuri est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Tuuri (né en 1944), écrivain finlandais
 (1920-1996), pédiatre américain
, diplomate et ministre finlandaise
 (né en 1989), joueur finlandais de football

Toponyme

, village de l'Ostrobotnie du Sud

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois